De twaalfde etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 18 mei 2017 van Forlì naar Reggio Emilia. De etappe was 234 kilometer lang. Onderweg was er één beklimming van de tweede en een van de derde categorie, en er waren twee tussensprints.

Verloop 
Het verloop was typisch voor een vlakke etappe. Er waren drie vroege vluchters: Sergej Firsanov, Marco Marcato en Mirco Maestri. De laatste hield het langste stand en werd op 7 kilometer van de finish ingerekend.

Het peloton stevende af op een massasprint. Op 2 km deed Eugert Zhupa nog een uitlooppoging, maar deze werd snel geneutraliseerd door renners van BORA-hansgrohe, die de sprint aan het aantrekken waren voor Sam Bennett. Het was echter Fernando Gaviria die zijn derde etappe deze ronde binnenhaalde, na voortreffelijk voorbereidend werk van Maximiliano Richeze.

Uitslag

Klassementen 

12
Sport in Emilia-Romagna
Reggio Emilia